Шагиня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Шагинян, Альберт Семёнович (1934—2000) — советский и белорусский учёный, конструктор.
 Шагинян, Анатолий Айкович (род. 1938) — советский актёр, чтец, звукорежиссёр и продюсер.
 Шагинян, Арсен Карапети (род. 1975) — российский историк-востоковед.
 Шагинян, Арташес Липаритович (1906—1978) — советский математик, академик, педагог.
 Шагинян, Аршам Арташесович (1918—2004) — советский армянский скульптор, педагог, профессор.
 Шагинян, Георгий Петрович (1935—1994) — советский футболист.
 Шагинян, Грант Амазаспович (1923—1996) — советский гимнаст.
 Шагинян, Мариам (1911—1996) — турецкий фотограф.
 Шагинян, Мариэтта Сергеевна (1888—1982) — советская поэтесса и прозаик, искусствовед, журналист, историограф.
 Шагинян, Мирэль Яковлевна (1918—2012) — советский живописец и график.
 Шагинян, Саркис Варданович (род. 1995) — армянский футболист.